Појам СМС Дрезден може да се односи на:
 СМС Дрезден (1907),
 СМС Дрезден (1917),